Список видів роду кордицепс:

Список, який станом на 28.10.2019 містить 181 визнаний вид роду кордицепс (Cordyceps), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Cordyceps aeruginosclerota Z.Q.Liang & A.Y.Liu, 1997
 Cordyceps alba Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps albocitrinus Koval, 1974
 Cordyceps alboperitheciata Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps alpicola Kobayasi, 1976
 Cordyceps amoene-rosea (Henn.) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps ampullacea Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps arachnogena Kobayasi, 1976
 Cordyceps atewensis Samson, H.C.Evans & Hoekstra, 1982
 Cordyceps atropuncta Koval, 1961
 Cordyceps aurantiaca Lohwag, 1937
 Cordyceps aurea Moureau, 1949

B 

Cordyceps barberi Giard, 1894
 Cordyceps bassiana Z.Z.Li, C.R.Li, B.Huang & M.Z.Fan, 2001
 Cordyceps belizensis Mains, 1940
 Cordyceps bicolor Pat., 1928
 Cordyceps bifusispora O.E.Erikss., 1982
 Cordyceps blackwelliae Mongkols., Noisrip., Thanakitp., Spatafora & Luangsa-ard, 2018
 Cordyceps bokyoensis Kobayasi, 1983
 Cordyceps bombi Rick ex Lloyd, 1920
 Cordyceps brittlebankii McLennan & Cookson, 1926
 Cordyceps brongniartii Shimazu, 1989
 Cordyceps bulolensis Kobayasi, 1976

C 

Cordyceps caespitosofiliformis Henn., 1902
 Cordyceps carnata Moureau, 1949
 Cordyceps cateniannulata (Z.Q.Liang) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps cateniobliqua (Z.Q.Liang) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps changpaishanensis Kobayasi, 1981
 Cordyceps chiangdaoensis Tasan., Thanakitp., Khons. & Luangsa-ard, 2016
 Cordyceps chichibuensis Kobayasi & Shimizu, 1980
 Cordyceps chishuiensis Z.Q.Liang & A.Y.Liu, 2002
 Cordyceps chualasae Koval & M.M.Nazarova, 1970
 Cordyceps cinnabarina Petch, 1933
 Cordyceps coccidiocapitata Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps coccinea Penz. & Sacc., 1898
 Cordyceps coleopterorum (Samson & H.C.Evans) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps consumpta G.Cunn., 1921
 Cordyceps coronilla Höhn., 1909
 Cordyceps cotopaxiana Kobayasi, 1981
 Cordyceps craigii Lloyd, 1915
 Cordyceps cristata Möller, 1901
 Cordyceps ctenocephala P.Syd., 1922
 Cordyceps cuncunae Palfner, 2012
 Cordyceps cylindrica Petch, 1937

D 

Cordyceps dimeropoda P.Syd., 1922
 Cordyceps doiana Kobayasi, 1981

E 

Cordyceps erotyli Petch, 1937
 Cordyceps exasperata A.F.Vital, 1956

F 

Cordyceps farinosa (Holmsk.) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps favobrunnescens Henn., 1899
 Cordyceps flavobrunnescens Henn., 1899
 Cordyceps fleischeri Penz. & Sacc., 1902
 Cordyceps formosana Kobayasi & Shimizu, 1981
 Cordyceps fumosorosea (Wize) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps furcata McLennan & Cookson, 1923

G 

Cordyceps gemella Moureau, 1961
 Cordyceps geotrupis Teng, 1934
 Cordyceps ghanensis (Samson & H.C.Evans) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps grenadensis Mains, 1954
 Cordyceps grylli Teng, 1936
 Cordyceps gryllotalpae Lloyd, 1920
 Cordyceps guizhouensis Zuo Y.Liu, Z.Q.Liang & A.Y.Liu, 1997

H 

Cordyceps hauturu Dingley, 1953
 Cordyceps hepialidicola Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps hesleri Mains, 1939
 Cordyceps hirotaniana Kobayasi, 1983
 Cordyceps hokkaidoensis Kobayasi, 1941
 Cordyceps hormospora Möller, 1901

I 

Cordyceps ignota Marchion., 1945
 Cordyceps imagamiana Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps incarnata Möller, 1901
 Cordyceps inconspicua Moureau, 1962
 Cordyceps interrupta Höhn., 1909
 Cordyceps iriomoteana Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps ithacensis Bałazy & Bujak., 1986

J 

Cordyceps javanica (Bally) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps javensis Henn., 1902
 Cordyceps joaquiensis Henn., 1904
 Cordyceps juruensis Henn., 1904

K 

Cordyceps kintrischica (B.A.Borisov & Tarasov) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps kirkii G.Cunn., 1922
 Cordyceps klenei Pat., 1908
 Cordyceps kobayasii Koval, 1984
 Cordyceps kurijimeaensis Negi, Koranga, Ranj.Singh & Z.Ahmed, 2010
 Cordyceps kyushuensis A.Kawam., 1955

L 

Cordyceps lacroixii Har. & Pat., 1904
 Cordyceps lateritia Dingley, 1953
 Cordyceps lepidopterorum Mongkols., Noisrip., Thanakitp., Spatafora & Luangsa-ard, 2018
 Cordyceps leucocephala Moureau, 1962
 Cordyceps lilacina Moureau, 1949
 Cordyceps locusticola (Z.Q.Liang, X.Y.He & Y.F.Han) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps longdongensis A.Y.Liu & Z.Q.Liang, 1997
 Cordyceps loushanensis Z.Q.Liang & A.Y.Liu, 1997

M 

Cordyceps macleodganensis Sapan K.Sharma, 2016
 Cordyceps mantidicola Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps manzhurica Koval, 1961
 Cordyceps maolanensis Zuo Y.Liu & Z.Q.Liang, 1997
 Cordyceps maolanoides Z.Q.Liang, A.Y.Liu & J.Z.Huang, 2002
 Cordyceps memorabilis (Ces.) Ces., 1861
 Cordyceps michaelisii Henn., 1902
 Cordyceps militaris (L.) Fr., 1818
 Cordyceps miniata Moureau, 1961
 Cordyceps minuta Kobayasi, 1963
 Cordyceps miryensis Henn., 1904
 Cordyceps morakotii Tasan., Thanakitp. & Luangsa-ard, 2016
 Cordyceps musicaudata Z.Q.Liang & A.Y.Liu, 1996
 Cordyceps myosuroides Henn., 1902
 Cordyceps myrmecogena Kobayasi & Shimizu, 1978

N 

Cordyceps nanatakiensis Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps necator Pat. & Har., 1912
 Cordyceps neogryllotalpae Kobayasi, 1976
 Cordyceps neosuperficialis T.H.Li, Chun Y.Deng & B.Song, 2008
 Cordyceps nidus T.Sanjuan, Chir.-Salom. & S.Restrepo, 2017
 Cordyceps nikkoensis Kobayasi, 1941
 Cordyceps ninchukispora (C.H.Su & H.H.Wang) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora, 2007
 Cordyceps ningxiaensis T.Bau & J.Q.Yan, 2014
 Cordyceps nirtolii Negi, Koranga, Ranj.Singh & Z.Ahmed, 2010
 Cordyceps novoguineensis Kobayasi & Shimizu, 1976

O 

Cordyceps obliqua Kobayasi, 1941
 Cordyceps obliquiordinata Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps ochraceostromata Kobayasi & Shimizu, 1980
 Cordyceps ogurasanensis Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps olivacea Rick, 1922
 Cordyceps olivaceovirescens Henn., 1900
 Cordyceps olivascens Mains, 1947
 Cordyceps ootakiensis Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps ovoideoperitheciata Kobayasi & Shimizu, 1982

P 

Cordyceps pallidiolivacea Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps parvula Mains, 1959
 Cordyceps phymatospora C.R.Li, M.Z.Fan & Z.Z.Li, 2002
 Cordyceps pilifera Kobayasi, 1981
 Cordyceps piperis (J.F.Bisch. & J.F.White) D.Johnson, G.H.Sung, J.F. Bisch. & Spatafora, 2009
 Cordyceps pleuricapitata Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps podocreoides Höhn., 1909
 Cordyceps polyarthra Möller, 1901
 Cordyceps polycarpica Z.Q.Liang & A.Y.Liu, 1996
 Cordyceps polycephala Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps poprawskii (Caban., J.H.de Leon, Humber, K.D.Murray & W.A.Jones) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps pruinosa Petch, 1924
 Cordyceps pseudoinsignis Moureau, 1949
 Cordyceps pseudonelumboides Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps puiggarii Speg., 1919

R 

Cordyceps ramosostipitata Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps rhizomorpha Möller, 1901
 Cordyceps riverae Pacioni, 1979
 Cordyceps rosea Kobayasi & Shimizu, 1982
 Cordyceps roseostromata Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps rubiginosistipitata Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps rubra Möller, 1901
 Cordyceps rubricapitata Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps rubrostromata Kobayasi, 1983

S 

Cordyceps sakishimensis Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps shanxiensis B.Liu, Rong & H.S.Jin, 1985
 Cordyceps shimaensis Kobayasi, 1981
 Cordyceps shimizui Y.J.Yao, 1995
 Cordyceps singeri Mains, 1954
 Cordyceps spegazzinii M.S.Torres, J.F.White & J.F.Bisch., 2006
 Cordyceps sphaerocapitata Kobayasi, 1976
 Cordyceps stiphrodes P.Syd., 1922
 Cordyceps subcorticicola Henn., 1902
 Cordyceps subochrocea Penz. & Sacc., 1901
 Cordyceps succavus Y.P.Xiao, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2019
 Cordyceps sulfurea Kobayasi & Shimizu, 1983
 Cordyceps suoluoensis Z.Q.Liang & A.Y.Liu, 2002

T 

Cordyceps taishanensis B.Liu, P.G.Yuan & J.Z.Cao, 1984
 Cordyceps takaomontana Yakush. & Kumaz., 1941
 Cordyceps tarapotensis Henn., 1904
 Cordyceps tenuipes (Peck) Kepler, B.Shrestha & Spatafora, 2017
 Cordyceps termitophila Kobayasi & Shimizu, 1978
 Cordyceps thaxteri Mains, 1939
 Cordyceps translucens Petch, 1924
 Cordyceps trinidadensis Mains, 1959
 Cordyceps truncata Moureau, 1949

U 

Cordyceps uleana Henn., 1904
 Cordyceps ussuriensis Koval, 1961

V 

Cordyceps variegata Moureau, 1949
 Cordyceps venezuelensis Mains, 1947
 Cordyceps vinosa Moureau, 1961
 Cordyceps vorobjovii Koval & M.M.Nazarova, 1970

W 

Cordyceps washingtonensis Mains, 1947

Y 

Cordyceps yahagiana Kobayasi & Shimizu, 1980

Примітки

Посилання 
 

 
Кордицепс
Кордицепс